Могильник Варварина Гора — древнемонгольское захоронение X—XVII веков. Представлен захоронениями в деревянных колодах с человеческими останками и предметами инвентаря, датируемыми развитым средневековьем. Комплекс погребений относится к «лесным» монголам, которые вели оседлый образ жизни.

Памятник является объектом культурного наследия России федерального значения, а также памятником археологии.

Географическое положение 
Находится в Заиграевском районе Республики Бурятия в 4 км на север от с. Старая Брянь на г. Данилина в местности Страшная падь, на седловинах и склонах в залесенной части на высоте 45 — 50 м, на левобережье реки Брянки. Находится в непосредственной близости от памятника природы — поселения Варварина Гора. Местные жители называют захоронение «могилой гуннской принцессы», а местность, где расположено захоронение — «Царством мертвых».

История исследований 
Поселение Варварина Гора был открыт в 1961 году при строительных работах, впервые осматривался в 1964 г.

В 1972 году неподалеку от этого поселения И. В. Асеевым, который проводил раскопки в 1972—1976 гг., было найдено древнемонгольское захоронение датируемое развитым средневековьем.

В 2010 году памятник был обследован археологическим отрядом научно-производственного центра (НЦП) охраны памятников под руководством Б. А. Базарова.

Описание 
Памятник представлен захоронениями в деревянных колодах, которые покрыты кусками скальной породы. И. В. Асеевым было исследовано 9 погребений, в 6 были найдены человеческие останки. Сохранилось 18 надмогильных кладок, не подвергавшихся раскопкам.

Погребение № 1 имеет кладку овальный формы размером 2 на 2,5 метра. На глубине 60 см под этой кладкой находилась домовина из досок плохой сохранности, перекрытая дощатой крышкой. Погребенный лежал на спине головой на север. У головы погребенного, в углу гроба, располагалась вертикально установленная кость ноги барана. Между коленными суставами лежали большие железные ножницы, а чуть повыше — железное кольцо и железная трубочка-игольница, предположительно эти предметы когда-то лежали в сумке.

В погребение № 5 человеческих костей обнаружено не было, но на дне могильной ямы, посредине и в западной части найдены два бараньих позвонка.

В погребение № 7 были найдены только позвонок и трубчатая кость барана, костей человека также не было обнаружено.

Погребение № 8 имеет овальную курганообразную кладку, которая отличается от всех довольно большим размером 2,5 на 3,2 метра, со сторожевым камнем в северной половине. По одной из версий, сторожевые камни сооружались многими тюркскими племенами Тывы, Алтая, Монголии и были связаны с культом предков и поставлены для того чтобы охранять жилище мертвых. По другой, этот столб служил коновязью, которая у бурят и монголов называется сэргэ (похожий обычай существовал у якутов, алтайцев и казахов). В данном же погребение сэргэ из камня находился не рядом с могилой, а был встроен в надмогильную кладку. И. В. Асеевым было предположено, что это хун-сэргэ (человек-конь), термин у аларских бурят. Похожие камни, но только не безликие, а с наскальными рисунками коней и антропоморфов, были обнаружены также в Монголии. Глубина погребения № 8 составляет 40 — 45 см. Часть могильной ямы была перекрыта плитами, которые были уложены плашмя в два слоя и под которыми располагалась колода. Сверху также была перекрыта тремя обугленными плахами толщиной 5 — 8 см. Погребенный лежал вытянуто на спине, головой на север. Между бедренными костями погребенного была найдена трубчатая кость ноги барана. Также в могильнике лежали — лук, с костяной обкладкой; антропоморфные фигурки, вырезанные из бересты — тотемом; три костяные и две сильно коррозированные железные наконечники стрел; две железные накладные пластины с заклепками. По этому инвентарю, аналогичному в погребениях бурхотуйской культуры, была вычислена относительная датировка могильника VI—X вв.

По устройству надмогильных кладок, деревянных домовин в погребениях 1 и 8, а также домовин из бересты в других погребениях, похож на Сэгенутский могильник, в котором помимо прочего также было наличие костей барана и захоронения находились в домовинах из деревянных досок и в берестяных мешках. Таким образом комплекс погребений хронологически синхронен Сэгенутскому могильнику таежной зоны Прибайкалья и относится к «лесным» монголам, которые вели оседлый образ жизни. Отличительной чертой сэгенутских погребений является наличие глиняной посуды, с характерной чертой раннесредневековой керамики мохэского времени в бассейне Амура и в Приморье. Отсюда, А. П. Окладниковым, было предположено, что первые монголы на реке Брянке в Бурятии, появились примерно в это же время и оставили могильники.

Памятник представляет значительную ценность как в области погребального обряда и хозяйственного быта, так и в этнокультурной принадлежности средневековых жителей притаежной и таежной зоны Забайкалья.

Охранный статус 
Памятник археологии состоит на государственной охране в соответствии с Постановлением правительства Республики Бурятия № 337 от 28.09.2001.

Примечания

Литература 

 Памятники археологии. Том II. Свод объектов культурного наследия Республики Бурятия / Науч. ред. Коновалов П. Б. — Улан-Удэ: ООО «НоваПринт», 2011. — С. 154—155. — 392 с. — ISBN 978-5-91121-051-9.
 И. В. Асеев. Некоторые аспекты исторических и археологических материалов как свидетельства расселения монголоязычных племен в Байкальском регионе и Монголии в Средние века // Вестник НГУ. Серия: История, филология : Вестник. — 2009. — Т. 8, № 5. — С. 192—193. — ISSN 1818-7919.

История Бурятии
Культура Бурятии
Могильники Бурятии
Заиграевский район